

События 
 Английским астрономом Джеймсом Брэдли была открыта аберрация света.
 Последняя казнь за ведовство в Шотландии.
 1727—1745 — Неоднократные восстания швабских крестьян.
 Из Санкт-Петербургской губернии была выделена Новгородская губерния.
 Перенос столицы России из Санкт-Петербурга в Москву.
 На сибирской реке Онон основан новый пограничный караул, давший начало поселению Нижний Цасучей, ставшему в XX веке райцентром Ононского района Читинской области.
 Из состава Киевской губернии была выделена Белгородская губерния.
 11 февраля — начало Англо-испанской войны — испанцы осадили Гибралтар.
 22 марта — кольцеобразное солнечное затмение прошло по территории южной части Северной Америки.
 17 мая — Начало правления Петра II, российского императора.
 31 августа — Буринский договор между Россией и Китаем. Определял границу от перевала Шабин-Дабата (Западный Саян) до реки Аргунь (район сопки Абагайту).
 Сентябрь — мирный договор Ирана с Турцией. Ашраф признал власть Турции над Азербайджаном, Курдистаном, Хузестаном и частью Центрального Ирана.
 15 сентября — полное солнечное затмение прошло по территории Северной Африки.
 22 октября — коронован король Великобритании Георг II (Король Великобритании с 1727 по 1760 гг); мессу для коронации написал Георг Фридрих Гендель (подданный монарха по его ганноверским владениям).
 1 ноября — между Россией и Китаем подписан Кяхтинский договор установивший порядок русско-китайской торговли и закрепивший пребывание в Пекине русской духовной миссии.
 14 декабря — Пётр II утвердил первый придворный штат. В соответствии с ним назначались гофмейстер, восемь камергеров, семь камер-юнкеров, гофмаршал и шталмейстер.
 Юнчжэн предписал карать смертью за участие в обществе Белый лотос («Байляньцзяо»).

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1727 году
 14 мая — Томас Гейнсборо, английский художник.
 12 ноября — Иван Иванович Шувалов, фаворит императрицы Елизаветы Петровны.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1727 году
 31 марта — Исаак Ньютон,  английский физик,математик, механик и астроном, один из создателей классической физики (род. 1643).
 17 мая — Екатерина I, самодержица всероссийская, вторая жена Петра I, мать императрицы Елизаветы Петровны (род. 1684).
 22 июня — Георг I, король Англии (род. 1660).
 14 августа — Уильям Крофт, английский композитор (род. 1678).

См. также

Примечания